Bangunrejo (Karanganyar)
 Bangunrejo (Pamotan)
 Bangunrejo (Patebon)
 Bangunrejo (Sukorejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing